Dhankuta () ist eine Stadt (Munizipalität) im gleichnamigen Distrikt in der Provinz Koshi im Osten Nepals.

Bis zur Einführung der Distrikte 1963 war Dhankuta das administrative Zentrum des gesamten Nordostens des Landes.

Ursprünglich eine Newar-Siedlung, leben heute in Dhankuta verschiedene nepalesische Ethnien: Magar, Rai, Limbu und Tamang. Die Stadt liegt an einer wichtigen Stichstraße vom Terai in den Himalaya bzw. dem Hinterland des Arun, dem Koshi Rajmarg.
2014 wurden die benachbarten Village Development Committees Belhara und Bhirgaun eingemeindet.
Das Stadtgebiet umfasst nun 110,8 km².

Einwohner 
Bei der Volkszählung 2011 hatte die Stadt Dhankuta 26.440 Einwohner (davon 12.378 männlich) in 7204 Haushalten.
Einschließlich der VDCs Belhara und Bhirgaun betrug die Einwohnerzahl 36.619 (davon 17.167 männlich) in 9460 Haushalten.

Klimatabelle

Einzelnachweise 

Stadt in Nepal
Distrikt Dhankuta